Ellen Johnson Sirleaf (1938-), femme politique libérienne
 Retta Sirleaf (1970-), humoriste américaine
Patronyme anglais